Saint-Ouen – św. Audoen z Rouen

Miejscowości we Francji:
 Saint-Ouen (Somma)
 Saint-Ouen-sur-Seine 
 Saint-Ouen (Charente-Maritime)
 Saint-Ouen (Loir-et-Cher) 
 Saint-Ouen-le-Houx 
 Saint-Ouen-Marchefroy
 Saint-Ouen-d’Attez
 Saint-Ouen-d’Aunis
 Saint-Ouen-des-Alleux
 Saint-Ouen-en-Brie
 Saint-Ouën-des-Toits
 Saint-Ouen-en-Belin
 Saint-Ouen-des-Besaces
 Saint-Ouen-sur-Iton

Nazwy zawierające Saint-Ouen: 
 Lacroix-Saint-Ouen 
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen 
 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 
 Bettencourt-Saint-Ouen 
 Bertreville-Saint-Ouen

Stacja metra:
 Mairie de Saint-Ouen